Olhuveli est un nom propre qui peut désigner :
 Olhuveli, une île de la subdivision de Dhaalu aux Maldives ;
 Olhuveli, une île de la subdivision de Kaafu aux Maldives ;
 Olhuveli, une île de la subdivision de Laamu aux Maldives.